Die Qualifikation zum Afrika-Cup 2017 in Gabun begann am 12. Juni 2015 und endete am 4. September 2016.

Modus 
Erstmals nahmen an der Gruppenphase der Qualifikation alle 51 gemeldeten Mannschaften teil. Diese traten in Gruppen zu vier Mannschaften und damit in den Gruppen A bis M an. Auch Gastgeber Gabun trat in der Qualifikation im Rahmen von Freundschaftsspielen an, war jedoch sicher qualifiziert. Der Gastgeber Gabun, alle Gruppensieger sowie die zwei besten Gruppenzweiten (außer aus der Gruppe I mit Gastgeber Gabun, sowie aus der Gruppe G, wegen des Rückzuges des Tschad) qualifizierten sich für die Endrunde.

Gruppenphase 
Gastgeber Gabun war automatisch für die Endrunde qualifiziert und nahm nicht an der Qualifikation teil. Eritrea und Somalia nahmen ebenfalls nicht teil.

An der Gruppenphase nahmen alle 51 gemeldeten Mannschaften in 12 Gruppen mit je 4 Teams und einer Gruppe mit 3 Teams teil. Die 13 Gruppensieger sowie die zwei besten Gruppenzweiten qualifizierten sich neben Gastgeber Gabun für den Afrika-Cup 2017.

Termine der Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Gruppe I 
Die Spiele von Gabun wurden als reine Freundschaftsspiele ausgetragen, da die gabunische Nationalmannschaft als Gastgeber automatisch qualifiziert war. Sie fanden für die Tabellenpositionen keine Anwendung.

|}

Gruppe J 

|}

Gruppe K 

|}

Gruppe L 

|}

Anmerkung: Guinea bestritt sein erstes Heimspiel wegen der Ebola-Epidemie in Westafrika in der marokkanischen Stadt Casablanca.

Gruppe M 

|}

Ermittlung der besten Gruppenzweiten 
Die Reihenfolge innerhalb der Tabelle geht nach
||Gruppe
||D
||A
||C
||J
||B
||F
||E
||M
||L
||K
||H
|}

Weblinks 
 Offizielle Seite zur Qualifikation (englisch/französisch)

Einzelnachweise 

Qualifikation
Afrikacup 2017, Qualifikation
Afrikacup 2017, Qualifikation